Some Kind of Monster puede hacer referencia a:

 Some Kind of Monster, una canción del álbum St. Anger de Metallica.
 Some Kind of Monster, un documental acerca de Metallica cuyo título de la canción homónima.